Вачи () — село в Дагестане, административный центр Кулинского района.

Образует сельское поселение село Вачи как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Расположено в 100 км к юго-западу от города Махачкала, в долине реки Хунних (бассейн реки Казикумухское Койсу).

Население

История 
Основано около 1500 лет назад. Возможно, село названо именем царя Албании Ваче. Известный российский историк Лавров писал: «Любопытно, что Вачи и ближайшие к нему селения — Сумбатль (Сумбатӏуль) и Хосрех (Хъусращи) — носят имена средневековых персидских и албанских деятелей — Ваче, Сумбата и Хосрова». Село было знаменито талантливыми ремесленниками: сапожниками, шапочниками, лудильщиками, кузнецами, которые выезжали в плоскогорные районы Дагестана и в Закавказье. В 1926 году в с. Вачи была открыта начальная школа.

Известные жители 
 Саидов, Гарун Саидович (1891—1919) — лакский писатель, революционер.

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Кулинского района
Районные центры Дагестана
Муниципальные образования Кулинского района
Сельские поселения Дагестана